Grand Slam je oznaka za najpomembnejše štiri teniški turnirje, tako z vidika gledalcev, kot tudi z vidika točk za teniško lestvico ter denarnih nagrad. Tenisač ali dvojica sta dosegla pravi Grand Slam oz. koledarski Grand Slam, če sta uspela zmagati na vseh štirih velikih teniških turnirjih v istem koledarskem letu, oziroma Grand Slam, če sta aktualna zmagovalca vseh štirih velikih teniških turnirjev. Karierni Grand Slam pomeni, da sta tenisač ali dvojica v obdobju svoje kariere osvojila vse štiri turnirje za Grand Slam. Pravi Grand Slam je prvi dosegel Don Budge leta 1938 v konkurenci moški posamično. Skupno je v vsaj eni konkurenci pravi Grand Slam uspel trinajstim tenisačem. Več kot enkrat je dosežek uspel Margaret Court, ki je dosegla Grand Slame enkrat v posamični konkurenci in dvakrat v konkurenci mešanih dvojic, ter Rodu Laverju, ki je Grand Slam dosegel dvakrat v posamični konkurenci.

Turnirji za Grand Slam
 Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open)
 Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros)
 Odprto prvenstvo Anglije (The Championships, Wimbledon)
 Odprto prvenstvo ZDA (US Open)

Pravi Grand Slam

Kronološko

Po tenisačih

Karierni Grand Slam

Moški posamično

Ženske posamično

Moške dvojice

Ženske dvojice

Mešane dvojice

Zunanje povezave
 grandslamhistory.com

Teniška tekmovanja